

Onomastica
Eufemia – nome proprio di persona italiano femminile

Persone
Eufemia – imperatrice bizantina, moglie di Giustino I
Eufemia – principessa di Rus' di Kiev
Eufemia d'Aragona – reggente del regno di Sicilia
Eufemia di Pomerania – regina consorte di Danimarca

Pagine correlate
Eufemio